Psammotreta är ett släkte av musslor. Psammotreta ingår i familjen Tellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Psammotreta